Kambatta peut désigner :
 les Kambatta, une population d'Afrique de l'Est
 le kambatta, une langue parlée en Éthiopie